Mego – etichetta discografica austriaca inaugurata nel 1995 e chiusa nel 2005
 Editions Mego – etichetta discografica austriaca inaugurata nel 2006
 Mego Corporation – azienda produttrice di giocattoli statunitense
 Mego – azienda motociclistica greca
 Mego – personaggio della serie televisiva Kim Possible